Blue Line (luchtvaartmaatschappij), een Franse luchtvaartmaatschappij
Metrolijnen in verschillende steden, waaronder:
Blauwe lijn (metro van Washington)
Blauwe lijn (metro van Chicago)